

Ратледж — місто, штат Алабама
 Ратледж — місто, штат Джорджія
 Ратледж — місто, штат Міннесота
 Ратледж — місто, штат Пенсільванія
 Ратледж — місто, штат Теннессі
 Ратледж — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Джон Ратледж